Brizzi est un patronyme porté notamment par :
 Anchise Brizzi (1887-1964), directeur de la photographie italien ;
 Bruno Brizzi (né en 1933), joueur suisse de football ;
 Fausto Brizzi (né en 1968), réalisateur, scénariste, romancier, producteur et acteur italien ;
 Filippo Brizzi (1603- 675),  peintre italien baroque de l'école bolonaise ;
 Gaëtan et Paul Brizzi (nés en 1951), artistes-peintres, illustrateurs et réalisateurs français.

Homonymie de patronyme